

Конират — село, Мактааральський район, Туркестанська область
 Конират — село, Уїльський район, Актюбинська область